André Passeron (1926-1994), journaliste politique français.
 Aurélien Passeron (1984-), coureur cycliste français.
 Jean-Claude Passeron (né en 1930), sociologue français.
 René Passeron (né en 1920), philosophe, peintre et historien de l'art.